De Landbouw (Utrecht), een melkinrichting in Utrecht
De Landbouw (Leiden), een melkinrichting in Leiden
De Landbouw (Den Haag), een melkinrichting in Den Haag